Риал (или риял) може да се отнася за някое от следните понятия.

Парични единици 
 ирански риал – парична единица на Иран
 йеменски риал – парична единица на Йемен
 катарски риал – парична единица на Катар
 омански риал – парична единица на Оман
 саудитски риал – парична единица на Саудитска Арабия

Други 
 „Риал Ф1“, отбор от „Формула 1“ от края на 1980-те години.

Вижте също 
 реал – парична единица на Бразилия и Парагвай:
 бразилски реал
 парагвайски реал
 риел – парична единица на Камбоджа:
 камбоджански риел